12 Songs – album di Randy Newman del 1970
12 Songs – album di Neil Diamond del 2005
12 Songs – album di Cory Branan del 2006